Владимир Шевяков:
 Шевяков, Владимир Сергеевич (1950—2010) — российский актер, артист Московского областного камерного театра.
 Шевяков, Владимир Тимофеевич (1859—1930) — русский зоолог и педагог.